Аргамасилья-де-Альба () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 396 км². Население — 7415 человек (на 2010 год). Расстояние — 84 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Portal Web del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
 Ruta del Quijote
 Lagunas de Ruidera 
 Asociación Alto Guadiana — Mancha
 Página de los Amigos de Argamasilla de Alba

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля